A861 steht für:
 Bundesautobahn 861, deutsche Autobahn
 A861 road, Straße in Schottland

A861